Epocar bedeutet:

 Epocar SA, ehemaliger Automobilhersteller aus San Marino
 Kompanija Epocar, ehemaliger Automobilhersteller aus Serbien und Montenegro, später Serbien